Não confundir com az.

 Ás – carta de jogar
 Ás da aviação – aviador militar que já abateu cinco ou mais aeronaves inimigas
 Ás (beisebol) – é o melhor arremessador titular de um time

ou ainda;
Asse – ou ás, antiga moeda romana

Ver também